Гамбург-Центр  () — один из 7 районов города Гамбурга. 

Расположен на правом и левом берегах реки Эльба.

Район состоит из 19 городских частей ():
Бильброк (Billbrook), 
Бильштед (Billstedt), 
Боргфельде (Borgfelde), 
Финкенвердер (Finkenwerder), 
Хафен-Сити (HafenCity), 
Гамбург-Альтштадт (Altstadt), 
Хамм (Hamm), 
Хаммерброк (Hammerbrook), 
Хорн (Horn), 
Кляйнер Грасброк (Kleiner Grasbrook), 
Гамбург-Нойштадт (Neustadt), 
Нойверк (Neuwerk), 
Ротенбургсорт (Rothenburgsort), 
Санкт-Георг (St. Georg), 
Санкт-Паули 
Штайнвердер (Steinwerder), 
Феддель (Veddel), 
Вальтерсхоф (Waltershof), 
Вильгельмсбург (Wilhelmsburg).

Галерея

См. также 
 Собор Святой Марии (Гамбург)

Примечания 

Города Германии, вошедшие в состав другого города
Районы Гамбурга